Сіцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Сіцзун — двадцять перший імператор династії Тан (873–888).
 Сіцзун — третій імператор династії Цзінь (1135–1150).
 Сіцзун — п'ятнадцятий імператор династії Мін (1620–1627).

Храмові імена імператорів